«Матрица» () — американская научно-фантастическая медиафраншиза в жанре киберпанк, начатая одноимённым фильмом.

Кроме того, термины Matrix или The Matrix могут означать:
 Автомобили:
 Hyundai Matrix — субкомпактвэн корейской компании Hyundai, производившийся в 2001—2010 годах (версия, производившаяся в Малайзии, носила название InokomMatrix).
 Toyota Matrix (Toyota Corolla Matrix) — компактный хэчбек компании Toyota, производивщийся в 2002—2014 годах.
  — ночной клуб, существовавший в Сан-Франциско в 1965—1972 годах и ставший близко связанным с явлением в рок-музыке, ставшем известным как .
  — продюсерская команда в составе Лорен Кристи, Грэхема Эдвардса и Скотта Спока, специализирующаяся на поп-музыке; также являются авторами песен.
 The Matrix — дебютный музыкальный альбом этой команды.

См. также 
 The Matrixx — российская рок-группа, возглавляемая Глебом Самойловым
  — страница значений
  — страница значений